Allmänna sjukhuset kan syfta på

Malmö Allmänna Sjukhus – ett tidigare regionsjukhus i Malmö, numera en del av Skånes universitetssjukhus
Leeds allmänna sjukhus – ett sjukhus i Leeds i England

Se även
General Hospital